2 miejscowości w Polsce: 
 Żabików – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Radzyń Podlaski 
 Żabików – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Żychlin

Zobacz też: Żabikowo